Alpha Nibomdé est né à Jami en 1951, c'est un homme politique du Togo, membre du Rassemblement du peuple togolais.

Carrière 
Il est maire d'Issati.

Notes et références 

Naissance en 1951
Maire au Togo
Naissance dans la région des Savanes
Naissance au Togo français